

Persone 
 Anna Biller – regista indipendente statunitense
 John Biller – lunghista, altista e discobolo statunitense
 Maxim Biller – scrittore tedesco
 Stefanie Biller – nuotatrice di fondo tedesca